grad (plaats) (of gord en spellingvarianten), Slavisch woord voor een stad, die als toponiem voorkomt in vele steden
 Grad (Slovenië), gemeente in Slovenië
 Grad (Grad), plaats in deze gemeente
 Grad (Cerklje na Gorenjskem), plaats in Slovenië (gemeente Cerklje na Gorenjskem)
 Grad (Brus), plaats in Servië
 Grad Damen (zanger), Nederlands zanger
 Grad Damen (voetballer), Nederlands voetballer